Roteck kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Roteck (bergstopp), Salzburg, Politischer Bezirk Tamsweg, 
 Roteck (berg i Österrike, Tyrolen), 

Robotskapade Österrikeförgreningar